Ålen, kan syfta på:
 Ålen (film), japansk film från 1997
 De Aal, nederländsk sångare